

Politiek 
 David Morris (Conservative Party), een Engels politicus
 David Morris (Labour Party), een Welsh politicus en Europarlementariër

Sport 
 David Morris (atleet), een Amerikaanse atleet
 David Morris (coureur), een Amerikaanse coureur van monstertrucks
 David Morris (Engels voetballer), een Engelse voetballer
 David Morris (freestyleskiër), een Australische freestyleskiër
 David Morris (Schots voetballer), een Schotse voetballer
 David Morris (snookerspeler), een Ierse snookerspeler
 David Morris (Welsh voetballer), een Welshe voetballer

Media 
 David Morris (regisseur), een Britse filmregisseur